Păulești se poate referi la:

 Localități din România
Păulești - localitate din județul Bihor
Păulești - localitate din județul Hunedoara
Păulești - localitate din județul Prahova, reședința comunei cu același nume
Păulești - localitate din județul Satu Mare, reședința comunei cu același nume
Păulești - localitate din județul Vrancea
Păuleștii Noi - localitate din județul Prahova

 Localități din Republica Moldova
Păulești - comună din raionul Călărași

Vezi și 
 Paul (dezambiguizare)
 Păuleni (dezambiguizare)
 Păuleasca (dezambiguizare)